Финал Кубка УЕФА 1985 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1984/85, 14-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 8 мая на стадионе «Шоштои» в Секешфехерваре. Ответный матч состоялся 22 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В матче встретились венгерский «Видеотон» и испанский «Реал Мадрид».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1984/1985

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1985
Кубок УЕФА
Май 1985 года
Лига Европы УЕФА 1985
Международные соревнования по футболу в Венгрии
Международные соревнования по футболу в Испании
Международные спортивные соревнования в Мадриде
События 8 мая
Международные спортивные соревнования в Секешфехерваре
События 22 мая
Спорт в Испании в 1985 году
Спорт в Венгрии в 1985 году